École de la Salpêtrière (Schule der Salpêtrière) steht für:

 École de la Salpêtrière (Hypnose), auf Betreiben des Neurologen Jean-Martin Charcot 1882 gegründet 
 École de la Salpêtrière (Neurologie), entwickelte sich in den 1950er Jahren auf Anregung von Théophile Alajouanine

Siehe auch

 Hôpital de la Salpêtrière